Дми́трий Гро́йсман:
 Гройсман, Дмитрий Леонидович (1972—2013) — украинский правозащитник.
 Гройсман, Дмитрий Эммануилович (род. 1963) — российский инженер-конструктор и музыкальный продюсер.